Qarapirimli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Qarapirimli – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian